USS "John J. Powers" (DE-528) był niszczycielem eskortowym. W służbie w latach 1944-45.
 USS "Oswald A. Powers" (DE-542) miał być niszczycielem eskortowym, ale jego budowa została przerwana w 1946.

Powers